El término Enciso proviene del latín incīsus, el cual significa nobleza y triunfo.

Localidades 

 Enciso, municipio de La Rioja, España;
 Enciso, municipio de Santander, Colombia;

Personas 

 Martín Fernández de Enciso, navegante y geógrafo español;
 Diego Jiménez de Enciso, escritor del Siglo de Oro español;
 Carlos Enciso, político uruguayo;
 Julio César Enciso, futbolista paraguayo;
 Lauro Olmo Enciso, arqueólogo español;